Sonneveld ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Sonneveld, niederländischer Mathematiker und Ingenieur
 Wim Sonneveld (1917–1974), niederländischer Kabarettist und Sänger